West Lynn steht für:

 West Lynn (Norfolk), Stadtteil von King’s Lynn in Norfolk, Vereinigtes Königreich
 West Lynn (Devon), Ortschaft in Devon, Vereinigtes Königreich